MDM peut signifier :
 Manufacture de miniatures, un fabricant français de figurines ;
 Master Data Management, en français gestion des données de référence, une discipline informatique qui concerne les données de référence partagées ;
 Mobile device management, en français Gestion de terminaux mobiles, un ensemble d'outils et de pratiques informatiques traitant de la gestion de flotte d'appareils mobiles ;
 Médecins du monde, une organisation non gouvernementale française ;
 Mouvement pour le développement de Mayotte (ex Mouvement départementaliste mahorais), un parti politique de Mayotte ;
 MDM est également un code de 3 lettres utilisé officiellement par le Ministère de l'intérieur français pour désigner le Mouvement démocrate (MoDem), parti politique français ;
 Mouvement démocratique du Mozambique, un parti politique du Mozambique ;